Plavusj (makedonska: Плавуш) är en bergskedja i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Valandovo, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje.

Plavusj sträcker sig  kilometer i nord-sydlig riktning. Den högsta punkten är  meter över havet.

Topografiskt ingår följande toppar i Plavusj:

 Borjata
 Samsaro

Omgivningarna runt Plavusj är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Plavusj är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Valandovo
Berg i Nordmakedonien högre än 500 meter över havet